Ре́йна () — испанская фамилия. Известные носители:
 Рейна, Анхель (род. 1984) — мексиканский футболист.
 Рейна, Джованни (род. 2002) — американский футболист.
 Рейна, Йорди (род. 1993) — перуанский футболист.
 Рейна, Карлос Роберто (1926—2003) — гондурасский политический деятель, президент Гватемалы (1994—1998).
 Рейна, Касиодоро де (ок. 1520—1594) — испанский монах-иероминит, впоследствии принявший протестантизм, автор перевода Библии на кастельяно.
 Рейна, Клаудио (род. 1973) — американский футболист.
 Рейна, Луси — мексиканская и американская актриса.
 Рейна, Маноло (род. 1985) — испанский футболист.
 Рейна, Мигель (род. 1946) — испанский футболист.
 Рейна, Пепе (род. 1982) — испанский футболист.
 Рейна Андраде, Хосе Мариа (1860—1947) — гватемальский политический деятель, президент Гватемалы (1930—1931).

Топонимы 
 Рейна — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Фуэнте-ла-Рейна — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Рейна — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.

Прочее 
 Крейсера типа «Рейна Кристина» — серия испанских безбронных крейсеров конца XIX века.
 «Рейна Кристина» — головной корабль серии испанских безбронных крейсеров типа «Рейна Кристина».
 «Рейна Мерседес» — один из серии испанских безбронных крейсеров типа «Рейна Кристина».